YNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wemindji (Quebec) (Canada)